Giuseppe Pochettini di Serravalle – nobile italiano
 Mario Pochettini – ex calciatore italiano

Pagine correlate 
 Pochettino